Brawn peut faire référence à:

 Ross Brawn, ingénieur britannique.
 Brawn BGP 001, monoplace de Formule 1
 Brawn GP Formula One Team, ancienne écurie de Formule 1
 Le nom anglais du fromage de tête.
Patronyme anglais